Il toponimo Poienarii si può riferire a diversi comuni della Romania:

Poienarii Burchii, comune del distretto di Prahova
Poienarii de Argeș, comune del distretto di Argeș
Poienarii de Muscel, comune del distretto di Argeș